

Ornithologie 
 Martin-chasseur de Winchell, espèce d'oiseau de la famille des Alcedinidae.

Patronyme 

 April Winchell (1960-), actrice et scénariste américaine ;
 Paul Winchell (1922-2005), acteur américain ;
 Prentice Winchell (1895-1976), écrivain de roman policier américain, connu sous ses deux principaux pseudonymes Stewart Sterling et Spencer Dean.
 Walter Winchell (1897-1972), acteur, journaliste et orateur américain.

Toponyme 
 Le mont Winchell est un sommet de Californie.